Blount County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Blount County Courthouse (Alabama)
 Blount County Courthouse (Tennessee)